Merry Christmas (ang) – Wesołych Świąt
 Merry Christmas (album Jeanette)
 Merry Christmas (album Mariah Carey)
 Merry Christmas (singel)

Zobacz też